Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2008 avgjordes i Formigal i Spanien under perioden 23-29 februari 2008 och var det 27:e världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2008 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2007/2008
Alpin skidsport i Spanien
Sportevenemang i Spanien
2008 i Spanien
2008